El término harakiri o hara-kiri puede referirse a:

  o «corte del vientre», término vulgar con el que se conoce en occidente al  o suicidio ritual japonés. 
 Hara-Kiri, revista satírica francesa nacida en 1960.
 Harakiri, película dirigida por Fritz Lang y estrenada en 1919.
 Harakiri, tercer álbum en solitario del cantante y multiinstrumentista armenio-estadounidense Serj Tankian.